Indywidualny Puchar Europy U-19 na Żużlu 2018 – 2. edycja indywidualnego Pucharu Europy U-19 na żużlu. Zawody finałowe odbyły się 11 sierpnia 2018 roku w fińskim Varkaus.

Pucharu, wywalczonego w 2017 roku w Divišovie, z uwagi na wiek nie bronił Robert Lambert.

Wyniki

Półfinały

1. półfinał 
Opracowano na podstawie źródła.

 Gospodarz:  Pardubice
 Data: 5 lipca 2018
 Stadion: Stadion Żużlowy w Pardubicach
 Widzów: ok. 250
 Sędzia:  Christina Turnbull

2. półfinał 
Opracowano na podstawie źródła.

 Gospodarz:  Pardubice
 Data: 5 lipca 2018
 Stadion: Stadion Żużlowy w Pardubicach
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  Christina Turnbull

Finał 
Opracowano na podstawie źródła.

 Gospodarz:  Varkaus
 Data: 11 sierpnia 2018
 Stadion: Stadion Żużlowy w Varkaus
 Widzów: ok. 400
 Sędzia:  Marek Wojaczek

Zobacz też 
 Puchar Europy Par U-19 na Żużlu 2018

Uwagi

Przypisy 

2018
2018 w sporcie żużlowym
2018 w Finlandii